

Informatica 
 IX – sistema operativo Unix focalizzato sulla sicurezza
 Internet Exchange o Internet Exchange Point
 iX – periodico tedesco di informatica

Musica 
 IX – album dei Bulldozer del 1987
 IX – album di Bendik del 1991
 IX – album degli ...And You Will Know Us by the Trail of Dead del 2014

Letteratura 
 Ix – pianeta immaginario del Ciclo di Dune di Frank Herbert
 Ix – soprannome di Ford Prefect, personaggio della Guida galattica per gli autostoppisti, la cui traduzione è "ragazzo che non è in grado di spiegare in maniera soddisfacente cos'è un Hrung, né perché dovrebbe scegliere di collassare su Betelgeuse Sette"
 Ix – nazione immaginaria, che confina con il Paese di Oz, del libro Queen Zixi of Ix di L. Frank Baum

Altro 
 IX – nove nel sistema di numerazione romano